Erstplatzierung steht für:
 Höchste Platzierung in einer sportlichen Siegerliste, siehe Ranglisten im Sport
 Ausgabe von Wertpapieren, siehe Börsengang